Louvigny (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Louvigny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Louvigny (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Louvigny (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary